Tulstrup (Hillerød)
 Tulstrup (Ikast-Brande)
 Tulstrup (parochie, Skanderborg)
 Tulstrup (parochie, Aarhus)